Schultzenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Heinrich Schultz-Schultzenstein (1798–1871), deutscher Mediziner und Botaniker
 Max Schultzenstein (1847–1922), deutscher Jurist, Vizepräsident des Preußischen Oberverwaltungsgerichts
 Siegfried Schultzenstein (1881–1951), deutscher Jurist und nach 1945 Präsident der Reichsschuldenverwaltung